Estat de Goiás, estat del Brasil situat a l'est de la regió Centre-Oest del Brasil
 Goiás (Goiás), municipi de l'estat de Goiás al Brasil
 Goiás Esporte Clube, club brasiler de futbol de la ciutat de Goiânia a l'estat de Goiás.